Чюэмпе — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чюэмпе — река, левый приток р. Бологур-Юрях, координаты 60°22' с. ш. 131°58' в. д., код ГКГН 131546.
 Чюэмпе — урочище, на левом берегу р. Сыалах, координаты 71°01' с. ш. 139°51' в. д., код ГКГН 395042.
 Чюэмпе — озеро, северо-западнее устья р. Усук-Осетровка, координаты 67°23' с. ш. 154°26' в. д., код ГКГН 374596.
 Чюэмпе — озеро, между р. Чочума и р. Баламакан, координаты 63°55' с. ш. 128°02' в. д., код ГКГН 451510.
 Чюэмпе — река, левый приток р. Улэгир, координаты 61°11' с. ш. 120°31' в. д., код ГКГН 131057.
 Чюэмпе — река, левый приток р. Хору-Сала, координаты 60°52' с. ш. 130°54' в. д., код ГКГН 465376.
 Чюэмпе — река, впадает в залив Чона Вилюйского водохранилища, координаты 62°06' с. ш. 110°31' в. д., код ГКГН 420138.
 Чюэмпе — озеро, на правом берегу р. Алдан, координаты 63°21' с. ш. 131°09' в. д., код ГКГН 452006.

См. также